Dvouhra juiorek US Open 2016 probíhala v první polovině září 2016. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla maďarská tenistka Dalma Gálfiová, která do turnaje nemohla zasáhnout pro věkové omezení.

Vítězkou juniorské dvouhry se stala pátá nasazená Američanka Kayla Dayová, když ve finále zdolala slovenskou turnajovou třináctku Viktórii Kužmovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Šestnáctiletá americká šampionka získala premiérový grandslam kariéry. Do juniorského kombinovaného žebříčku připsala 375 bodů. Po obdržení divoké karty nastoupila i do ženské dvouhry, kde skončila ve druhém kole na raketě krajanky Madison Keysové. Vítězka si do juniorského kombinovaného žebříčku připsala 375 bodů.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Anastasija Potapovová (čtvrtfinále)
  Olesja Pervušinová (2. kolo)
  Rebeka Masarová (odstoupila)
  Amanda Anisimovová (3. kolo)''
  Kayla Dayová (vítězka)
  Amina Anšbová (1. kolo)
  Bianca Andreescuová (semifinále)
  Sofia Keninová (semifinále)
  Usue Maitane Arconadová (3. kolo)
  Claire Liuová (2. kolo)
  Olga Danilovićová (1. kolo, skreč)
  Katarina Zavacká (1. kolo)
  Viktória Kužmová (finále)
  Kaja Juvanová (1. kolo)
  Juki Naitoová (3. kolo)
  Alexandra Sanfordová ''(3. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Maria Mateas
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Nicole Mossmer
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Lara Escauriza
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Caroline Dolehide
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Katie Swan
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=SE
| RD1-team07= Wang Si-jü
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Kaja Juvan
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Katarina Zavacka
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Natasha Subhash
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Lucie Kaňková
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ashley Lahey
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= María Lourdes Carlé
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Mira Antonitsch
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Mai Hontama
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Sofia Kenin
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= N Mossmer
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= K Swan
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=SE
| RD2-team04= S-j Wang
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= N Subhash
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Lahey
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Antonitsch
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= S Kenin
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= K Swan
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= A Lahey
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=61
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= S Kenin
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2= 60
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= S Kenin
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2= 77
| RD4-score02-3=
}}

2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Amanda Anisimova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Eva Guerrero Álvarez
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Čihiro Muramacu
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Federica Bilardo
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Whitney Osuigwe
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Iga Świątek
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Varvara Gracheva
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Viktória Kužmová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Claire Liu
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2='''6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ylena In-Albon
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

US Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016